Melay – comune francese del Grand Est
Melay – comune francese dei Paesi della Loira
Melay – comune francese della Borgogna-Franca Contea